Le terme « moelleux » peut faire référence à :
 le , colline française ;
 le moelleux au chocolat, recette de gâteau au chocolat ;
 le Moelleux du Revard, fromage français à pâte molle à croûte lavée ;
 le vin moelleux, vin ayant une teneur en sucre de 10 à 45 grammes par litre.